Ambit (Situraja), een plaats in Indonesië
Ambit (Waled), een plaats in Indonesië